Le Grand Prix moto de Saint-Marin 2021 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto de Saint-Marin s'est déroulée du  au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à Misano.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Italie en 2021
Sport en septembre 2021
Saint-Marin